Серге́й Гаври́лович Ко́рень (1907—1969) — советский артист балета и балетмейстер, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1939). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950).

Биография 
Изучать балетное искусство начал только в возрасте 17 лет. Занимался в пластической студии Н. И. Натан-Горской, а в 1924—1927 годах на вечерних курсах при ЛАХУ. Его педагогами разные источники называют В. А. Семёнова и А. М. Монахова или В. И. Пономарёва. После окончания курсов принят в ЛМАТОБ. В 1930—1942 годах работал в ЛАТОБ имени С. М. Кирова, где выступал в ведущих ролях: Эспада («Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса), Нурали («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева), Остап («Тарас Бульба» В. П. Соловьёва-Седого), Меркуцио («Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева) и др.

С 1942 по 1960 выступал в ГАБТ. В 1960—1969 годах там же работал балетмейстером-репетитором.

Искусство Кореня характеризуется высокой техникой, блестящим владением техникой мелких движений, искрящимся темпераментом, артистизмом. В особенности он проявил себя как исполнитель характерных танцев, в первую очередь на народной основе. С большим артистизмом он передает в танце своеобразие национального характера. Острая графическая выразительность поз сочетается с элегантной пластичностью, внутренний темперамент сочетается со сдержанностью и благородством. Исполнял также пантомимные роли.

С. Г. Корень с большим мастерством исполнял характерные танцы в балетах панадерос, мазурку, испанский, венгерский («Раймонда» А. К. Глазунова), фанданго («Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса), фламенко («Лауренсия» А. А. Крейна), танцевальные номера в операх. Особенно ему удавались испанские танцы, которые он сопровождал игрой на кастаньтах. Много выступал с концертами его партнершами в концертах были Н. А. Анисимова, Я. Г. Сангович, С. Н. Звягина. Ставил концертные номера и программы для себя и своих партнёрш. Был балетмейстером оперных спектаклей. В 1950—1954 годах был главным балетмейстером Центрального ансамбля Краснофлотской песни и пляски Военно-морского флота СССР, поставив там ряд номеров. При проведении в Москве декад искусства Кабардино-Балкарской АССР (1957) и Северо-Осетинской АССР (1960) был балетмейстером этих мероприятий. Руководил классами характерного танца в ЛИФК (1934) и ЛМАТОБ (1937—1942).

Партии 
 «Партизанские дни» Б. В. Асафьева — Керим, балетмейстер В. И. Вайнонен
 Баск в балете Б. В. Асафьева «Пламя Парижа», балетмейстер В. И. Вайнонен
 Флорестан в балете на музыку Р. Шумана «Карнавал»
 Амун в балете А. С. Аренского «Египетские ночи»
 28 июня 1938 года — первое исполнение партии князя Заала в балете А. М. Баланчивадзе «Сердце гор», ЛАТОБ имени С. М. Кирова, балетмейстер В. М. Чабукиани
 10 февраля 1940 года — Эспада в балете Л. Ф. Минкуса «Дон Кихот», ГАБТ, балетмейстер. Р. В. Захаров по А. А. Горскому
 12 декабря 1940 года — первое исполнение партии Остапа в балете В. П. Соловьёва-Седого, «Тарас Бульба», ЛАТОБ имени С. М. Кирова, балетмейстер Ф. В. Лопухов, режиссёр И. К. Ковтунов
 1943 — Эспада в балете Л. Ф. Минкуса «Дон Кихот», Большой театр, балетмейстеры А. А. Горский, Р. В. Захаров, М. М. Габович, К. Я. Голейзовский, И. В. Смольцов,
 1946 — Эспада в балете Л. Ф. Минкуса «Дон Кихот» ЛАТОБ имени С. М. Кирова, балетмейстеры П. А. Гусев, Н. А. Анисимова и Р. И. Гербек.
 28 декабря 1946 года — первый исполнитель в Москве партии Меркуцио в балете С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» ГАБТ, балетмейстер Л. М. Лавровский

Исполнил партию Меркуцио в фильме-балете, снятом по спектаклю в 1954 году студией Мосфильм (Режиссёры: Лео Арнштам и Леонид Лавровский. На Международном кинофестивале в Каннах в 1955 году Л. О. Арнштам и Г. С. Уланова за работу в этом фильме получили специальные премии.)
 30 декабря 1949 года — первое исполнение партии Ли Шан-фу в балете Р. М. Глиэра «Красный мак». ГАБТ, балетмейстер Л. М. Лавровский, режиссёр Ю. Ф. Файер. Повторение постановки 24.11.1957 под названием «Красный цветок»
 1949 или позднее — Рипафратта в балете С. Н. Василенко «Мирандолина», ГАБТ, балетмейстер В. И. Вайнонен.
 1954 или позднее — Северьян в балете С. С. Прокофьева «Каменный цветок», ГАБТ, балетмейстер Л. М. Лавровский
 19 февраля 1956 — Командор в балете А. А. Крейна «Лауренсия», ГАБТ, балетмейстер В. М. Чабукиани
 27 июня 1959 Герт в балете К. А. Караева «Тропою грома», ГАБТ, балетмейстер К. М. Сергеев
 Нурали и Гирей в балете Б. В. Асафьев «Бахчисарайский фонтан», хореография Р. В. Захарова

Балетмейстер опер 
 1939 — опера А. Г. Рубинштейна «Демон», либретто П. А. Висковатова по поэме М. Ю. Лермонтова. ЛАТОБ имени С. М. Кирова, дирижёр Д. И. Похитонов, режиссёры И. Г. Дворищин и Милешко, художник Мельников
 28 октября 1939 — опера Т. Н. Хренникова «В бурю», либретто А. М. Файко и Н. Е. Вирты по роману последнего «Одиночество», дирижёр О. М. Брон, режиссёр Л. В. Баратов, художник И. М. Рабинович.
 совместно с Бейзельманом. 1940 оперетта И. Кальмана «Сильва», ЛТМК, либретто В. Михайлова и Д. Толмачёва; постановка Н. Я. Янета, дирижёр Г. В. Фурман, художник Коломойцев,
 22 марта 1941 опера П. И. Чайковского «Чародейка» либретто И. В. Шпажинского по его же одноимённой трагедии, новый текст С. М. Городецкого, редакция А. М. Пазовского и Л. В. Баратова, ЛАТОБ имени С. М. Кирова, дирижёр А. М. Пазовский, режиссёр Л. В. Баратов, художник Ф. Ф. Федоровский, хормейстер В. П. Степанов,
 14 июня 1945 опера Ж. Бизе «Кармен», дирижёр А. Ш. Мелик-Пашаев, режиссёр Р. Н. Симонов, художник П. П. Кончаловский
 13 апреля 1950 опера (народная музыкальная драма) М. П. Мусоргского «Хованщина», ГАБТ, дирижёр Голованов, режиссёр Л. В. Баратов, художник Ф. Ф. Федоровский.

Постановка концертных номеров 
 «Ноктюрн» Дж. Филда,
 «Мазурка» Ф. Шопена,
 «Качуча» И. О. Дунаевского

На народную музыку
 «Испанская новелла»
 «Ла Коррида»
 «Мала-гуэнья»
 «Соло кастаньет»

Фильмография 
 1941 — Киноконцерт 1941 года — Остап, в сцене из балета «Тарас Бульба»
 1951 — Большой концерт — Меркуцио 1954 — Ромео и Джульетта — Меркуцио 1959 — Граф Нулин — граф Нулин 1959 — Сомбреро — тореро''

Награды и премии 
 заслуженный артист РСФСР (1939)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исполнение партии Ли Шан-фу в балетном спектакле «Красный мак» Р. М. Глиэра
 орден «Знак Почёта» (27.05.1951).
 народный артист Кабардино-Балкарской АССР (1957)
 заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР (1960)

Библиография

Источники 
 Русский балет: Энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия; Согласие, 1997. — 632 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85270-099-1
 Театральная энциклопедия в 6 т. Советская

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ленинградского хореографического техникума
Характерные танцовщики Мариинского театра
Характерные танцовщики Большого театра
Народные артисты Кабардино-Балкарской АССР
Заслуженные деятели искусств Северо-Осетинской АССР